Millares bezeichnet:

 Millares (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 Millares (Potosí), eine Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien

Millares ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo Teodoro Elías Millares (* 1953), peruanischer Geistlicher, Weihbischof in Lima
 Manolo Millares (1926–1972), spanischer Maler und Künstler
 Selena Millares (* 1963), spanische Schriftstellerin und Hochschullehrerin
 Totoyo Millares (1935–2022), spanischer Musiker